Higgs steht für:

 Higgs-Boson, Elementarteilchen
 Higgs-Mechanismus, beschreibt, wie Elementarteilchen ihre Masse erhalten
 (29470) Higgs, Asteroid
 Harry Higgs (Filmreihe), eine Spielfilmreihe von 1916 bis 1920 mit Detektiv Harry Higgs in der Hauptrolle

Higgs ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Alphonso Higgs (1915–1986; bekannt als Blind Blake), bahamaischer Musiker des Goombay- und Calypso-Stils
Denis Higgs (1932–2011), britischer Mathematiker
 George Higgs († 2013), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Joe Higgs (1940–1999), jamaikanischer Reggaemusiker
 Peter Higgs (* 1929), britischer Physiker und Nobelpreisträger, nach dem das Higgs-Boson benannt wurde

Siehe auch:
 Hicks
 Hix